ТЦБ — многозначная аббревиатура:
 ТЦБ — туристический центр бронирования
 ТЦБ — Таганрогская центральная библиотека
 Тцб — марка коммутационного оптоволоконного шнура